Edward Smith peut désigner :

 Edward Smith (1804-1866), voleur américain des années 1830 ;
 Edward Smith (1850-1912), marin britannique ;
 Edward Wyke-Smith (1871-1935), ingénieur, aventurier et écrivain britannique ;
 Edward Allman-Smith (1886-1969), soldat et un joueur de hockey sur gazon irlandais ;
 Edward Elmer Smith (1890-1965), écrivain américain ;
 Edward Lucie-Smith (1933-), poète, journaliste et critique d'art contemporain britannique ;
 .